МЛБ в сезоне 1998 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Первый раунд:
 Сан-Диего Падрес — Хьюстон Астрос 3-1
 Атланта Брэйвз — Чикаго Кабс 3-0
 Финальная серия лиги:
 Сан-Диего Падрес — Атланта Брэйвз 4-2

Американская лига 
 Первый раунд:
 Кливленд Индианс — Бостон Ред Сокс 3-1
 Нью-Йорк Янкиз — Техас Рэйнджерс 3-0
 Финальная серия лиги:
 Нью-Йорк Янкиз — Кливленд Индианс 4-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1998: Нью-Йорк Янкиз — Сан-Диего Падрес 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1998 год в бейсболе